El Limón steht für:

 El Limón, Stadt in Venezuela
 El Limón (Guerrero), Ort in Mexiko
 El Limón (Jalisco), Ort in Mexiko
 El Limón (Michoacán), Ort in Mexiko
 El Limón (Santa María del Oro), Ort im Bundesstaat Nayarit, Mexiko
 El Limón (Santiago Ixcuintla), Ort im Bundesstaat Nayarit, Mexiko
 El Limón (Tecuala), Ort im Bundesstaat Nayarit, Mexiko
 El Limón (Tamaulipas), Ort in Mexiko
 El Limón (Veracruz), Ort in Mexiko
 Municipio El Limón, Verwaltungseinheit des Bundesstaats Jalisco, Mexiko
 El Limón (Samaná), Ort in der Dominikanischen Republik